Işıklar (Bigadiç), plaats in het Turkse district Bigadiç
 Işıklar (Kızıltepe), plaats in het Turkse district Kızıltepe (provincie Mardin)
 Işıklar (Karacasu), plaats in het Turkse district Karacasu